Coppa di Lega svizzera – Coppa di Lega Svizzera di calcio
 Coppa di Lega svizzera – Coppa di Lega Svizzera di pallacanestro
 Coppa di Lega svizzera – Coppa di Lega Svizzera di pallacanestro femminile